Estas são listas de países por população nascida no estrangeiro (imigrante) e listas de países por número de pessoas nascidas no estrangeiro que vivem em um país estrangeiro (emigrante).

De acordo com a Organização das Nações Unidas, em 2019, Estados Unidos, Alemanha e Arábia Saudita tiveram o maior número de imigrantes de qualquer país, enquanto Tuvalu, Santa Helena e Toquelau tiveram o menor. Em termos de porcentagem da população, a Cidade do Vaticano, os Emirados Árabes Unidos e o Catar tinham os mais altos, enquanto Cuba, Madagascar e a China tinham os mais baixos.

De acordo com estimativas do mesmo relatório da ONU de 2015, em 2013, Índia e México tiveram o maior número de pessoas nativas vivendo em um país estrangeiro, enquanto Toquelau e San Marino tiveram o menor.

As Nações Unidas definem "imigranta" como "nascido em país diferente daquele em que reside" para estimar o estoque internacional de migrantes, sempre que essa informação estiver disponível. Em países sem dados sobre o local de nascimento, a ONU usa o país de cidadania.

De acordo com a ONU: "Equacionar os migrantes internacionais com os cidadãos estrangeiros ao estimar o estoque de migrantes tem deficiências importantes. Em países onde a cidadania é conferida com base no jus sanguinis, as pessoas que nasceram no país de residência podem ser incluídas no número de migrantes internacionais, mesmo que nunca tenham vivido no exterior. Por outro lado, pessoas que nasceram no exterior e que se naturalizaram em seu país de residência são excluídas do estoque de migrantes internacionais ao usar a cidadania como critério para definir migrantes internacionais”.

ONU 2019: população imigrante 

Para ver a percentagem de migrantes para países que tem mas de um milhão de migrantes:
 Pressione o botão de classificação duas vezes na coluna "Imigrantes como percentagem da população nacional".
 Pressione o botão da coluna "X".''

ONU 2015: população emigrante 

Esta é uma lista de população emigrante, pessoas que deixaram seu país de origem segundo a ONU.

I